Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Odžak – miasto w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie posawskim, siedziba gminy Odžak

 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde

 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno
 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Kupres

 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići
 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš

 Odžak – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno

 Odžak – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje
 Odžak – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde
 Odžak – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Odžak – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Vlasenica

 Miejscowości w Czarnogórze
 Odžak– wieś w gminie Pljevlja